A Vepr (ukránul: Вепр) ukrán szó, jelentése vaddisznó. Az elnevezés utalhat a következőkre:
 Vepr, ukrán gyártmányú 5,45 mm-es gépkarabély
 VEPR, ukrán gyártmányú terepjáró gépkocsi
 K–157 Vepr, orosz 971 Scsuka–B típusú (NATO-kódja: Akula–II osztály) atommeghajtású vadásztengeralattjáró